Иоаш (; ; ; ) — еврейское мужское имя, в православии .

 Цари:
 Иоаш — царь Израиля.
 Иоаш — царь Иудеи.
 Библейские персонажи:
 Иоаш — сын а, глава рода, входившего во времена Давида в состав Вениаминова колена (I Хрон., 7, 8).
 Иоаш — один из приближённых слуг Давида, хранитель масляных складов, принадлежавших царю (I Хрон., 27, 28).